Alain Kienast, est un auteur-compositeur-interprète et acteur français.
 Dietmar Kienast, est un historien allemand.
 Ernst Kienast (1882-1945), est un fonctionnaire allemand.
 Roman Kienast, est un footballeur autrichien.